Иван Михайлович Таланов (ноябрь 1910, Канавино (ныне — Канавинский район), Нижний Новгород, Российская империя — 1991, СССР) — советский футболист, хоккеист; футбольный тренер, судья. Мастер спорта СССР.

Биография 
С детства играл в футбол и русский хоккей, с 14 лет играл за взрослые команды, в 18 лет играл за сборные Нижнего Новгорода. В 1932 году поступил в ленинградский государственный институт физической культуры имени П. Ф. Лесгафта. Уже со второго курса стал играющим тренером команд института, выступал за хоккейную команду «Кировец», за «Сталинец» в чемпионате СССР.

После окончания института в 1937 году стал преподавателем кафедры спортигр. Во время Великой Отечественной войны сражался на Карельском фронте в составе 2-й ударной армии. Бежал из плена, был поражён в правах, но вскоре был восстановлен. С августа 1946 по июль 1948 — старший тренер «Зенита». До 1987 года работал в институте Лесгафта, в 1958 году (до июля) тренировал команду «Адмиралтеец».

В 1950-х годах работал футбольным арбитром. Судья всесоюзной категории (22.05.1959).

Ссылки 
 Книга памяти и славы профсоюзного спорта Ленинграда, с. 105
 Футболист, хоккеист, учитель — Иван Таланов, «Лесгафтовец», январь-февраль 2011, № 1 (1616)
 Зал славы НГУ имени П. Ф. Лесгафта
 Тренер, «Невское время», 20 февраля 2004
 Профиль на сайте zenit-history.ru
 

Футболисты СССР
Хоккеисты с мячом СССР
Спортсмены нескольких видов спорта
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Адмиралтеец»
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Тренеры ФК «Адмиралтеец»
Хоккейные тренеры СССР
Мастера спорта СССР
Выпускники Университета имени Лесгафта
Преподаватели Университета имени Лесгафта
Футбольные судьи СССР
Судьи всесоюзной категории
Кавалеры ордена Красной Звезды
Кавалеры ордена Отечественной войны II степени
Награждённые медалью «За отвагу» (СССР)
Награждённые медалью «За оборону Ленинграда»
Награждённые медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Награждённые медалью «За трудовую доблесть»
Советские военнопленные во время Великой Отечественной войны
Бежавшие из плена